Slovo Biskup může mít několik významů:

biskup – církevní hodnostář.
Biskup (příjmení)
biskup (ocas), biskup (žláza) – výrůstek (ocas) nad řitním otvorem drůbeže a vodního ptactva, kostrční mazová žláza

Související články 
 arcibiskup
 pomocný biskup
 Biskupice (rozcestník)
 Bishop (rozcestník) – anglicky „biskup“